Un ultimatum est une proposition précise qui n’admet aucune contestation.

Cinéma  
 
 Ultimatum est un film français réalisé en 1938 par Robert Wiene et Robert Siodmak.
 Ultimatum (Seven Days to Noon) est un film britannique réalisé par John et Roy Boulting, sorti en 1950.
 Ultimatum est un film québécois réalisé en 1973 par Jean-Pierre Lefebvre.
 Ultimatum est également un film français réalisé pour la télévision par Georges Farrel en 1982.
 Ultimatum (Chui hau tung dip) est aussi un film hongkongais tourné en 2001.
 Ultimatum est un film franco-italo-israélien réalisé par Alain Tasma en 2009.
 Ultimatum est un film de guerre norvégo-irlandais biographique réalisé par Erik Poppe en 2016.

 Banlieue 13 : Ultimatum est un film français réalisé par Patrick Alessandrin et sorti en 2009.

Comics  
 Ultimatum est un crossover de Marvel Comics comprenant plusieurs séries de Ultimate Marvel

Musique  
 Ultimatum est le nom d'un groupe musical américain.
 Ultimatum est un album de l’orchestre Quartier Latin International.
 Ultimatum est le neuvième album studio du groupe de speed metal français ADX sorti en 2014.

Télévision  
 Ultimatum était un jeu télévisé québécois diffusé de 2001 à 2004.